Росен може да се отнася за:

 Росен (Dictamnus albus), вид растение;
 Росен, българско мъжко име;
 Росен, село в Област Бургас, България;
 Росен, село в Област Добрич, България;
 Росен, село в Област Пазарджик, България;
 Росен, днес Ситария, село в дем Лерин, Гърция.